Томас де Кобем (; умер 26 апреля 1471) — английский аристократ, 5-й барон Кобем из Стерборо с 1460 года.

Биография 
Томас де Кобем был младшим сыном Реджинальда де Кобема, 3-го барона Кобема из Стерборо, и его первой жены Элеаноры, дочери сэра Томаса Калпепера. Он унаследовал титул и родовые земли в 1460 году после смерти племянницы, Маргарет Невилл. Кобэм занимал должность констебля Рочестерского замка, был тесно связан с архиепископом Кентерберийским Томасом Буршье. Он умер 26 апреля 1471 года и был похоронен в Лингфилде в Суррее. Его завещание датировано 2 апреля 1471 года.

До 5 ноября 1438 года Томас женился на Элизабет Чидеок, дочери Джона Чидеока, 5-го барона Фиц-Пейна, и Элеаноры Фиц-Уорин. После её смерти он женился на Энн Стаффорд — дочери Хамфри Стаффорда, 1-го герцога Бэкингема, и Энн Невиль, вдове Обри де Вера. У него родилась только одна дочь от второй жены — Энн, жена Эдуарда Блаунта, 2-го барона Маунтжоя, и Эдуарда Бурга, 2-го барона Бурга из Гейнсборо.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Кобемы
Бароны Кобем
Бароны Англии XV века